Песма Евровизије 1995. било је 40. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 13. маја 1995. у Дворани Поинт театар у Даблину, главном граду Ирске. Био је то шести пут да је Ирска домаћин такмичења, односно трећа година заредом да је Ирска организатор такмичења. 

Водитељка такмичења је била Мери Кенеди. Ово је било последње такмичење на којем је био један водитељ, све до 2013. године. Први пут се у једној од такмичарских песама појавио старогрчки језик.

Ирско-Норвешка група Сикрет Гарден је победила са скоро инструменталном песмом "Nocturne" освојивши 148 поена.

После победе 1994. године, Радио телевизија Ирске је била забринута да би могли упасти у кризу организујући такмичење трећу годину заредом. Би Би Си се понудио да организује такмичење уколико Ирска одустане. Међутим, такмичење је остало у Ирској.
Како год, Радиотелевизија Ирске је рекла ЕБУ да уколико поново победе, да не очекују да организују такмичење четврту годину заредом. Али, Радиотелевизија Ирске је поново добила могућност да организује такмичење 1997. године.

Учесници 

23 земаља је учествовало на овом такмичењу. Белгија, Данска, Израел, Словенија и Турска се враћају после искључења 1994. године, а због лошег резултата претходне године од такмичења су биле искључене: Естонија, Финска, Литванија, Холандија, Румунија, Словачка и Швајцарска.

Главни фаворит за победу је био представник Шведске Јан Јохансен са песмом "Se på mig". Остале земље које су важиле за фаворита су биле и Хрватска, Словенија, Данска, Израел, Шпанија као и победник такмичења Норвешка. Победничка песма је представљала нешто ново, садржала је само 24 речи у песми. Уједињено Краљевство је послало модерну реп песму, а Пољска нешто тотално другачије од њиховог дебитантског наступа.

После завршетка гласања, Норвешка је победила освојивши 148 поена, Шпанија је завршила на другом месту са 119 поена, док је главни фаворит Шведска завршила на трећем месту.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Гласање

Извори 

Песма Евровизије 1995.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1995.